Bahnhof Blankenburg steht für:

 Bahnhof Blankenburg (Harz)
 Bahnhof Berlin-Blankenburg